Ekstraklasa 2013/2014 – 20. edycja najwyższych w hierarchii rozgrywek ligowych polskiego klubowego futsalu. W lidze rywalizowało 12. zespołów, które rozegrały między sobą po dwa spotkania – u siebie i na wyjeździe.

Pierwszą bramkę rozgrywek zdobył w 2. minucie meczu GKS Tychy – Pogoń 04 Szczecin zawodnik gości Artur Jurczak (mecz zakończył się wynikiem 1:6).

Obrońcą tytułu była Wisła Krakbet Kraków. Mistrzostwo Polski pierwszy raz wywalczył Rekord Bielsko-Biała, który w tabeli wyprzedził Pogoń 04 Szczecin i Wisłę Krakbet Kraków

Drużyny

Rozgrywki

Tabela 

Tabela końcowa. Źródło:

Miejsca po danych kolejkach

Wyniki

Trenerzy

Statystyki

Statystyki poszczególnych kolejek

Najlepsi strzelcy 

Pełna klasyfikacja strzelców na futsalekstraklasa.pl

Hat tricki

Nagrody indywidualne

Zawodnicy miesiąca

Plebiscyt Futsal Ekstraklasy 
Źródło:

Najlepszy zawodnik 
  Michał Kubik (Pogoń 04 Szczecin) – 77 pkt.
  Douglas Alvaralhão Dos Santos (Wisła Krakbet Kraków) – 62 pkt.
  Daniel Krawczyk (Gatta Zduńska Wola) – 28 pkt.

Odkrycie sezonu 
  Kamil Kmiecik (AZS UŚ Katowice) – 51 pkt.
  Piotr Morawski (Wisła Krakbet Kraków),  Dominik Śmiałkowski (GAF Jasna Gliwice) – 38 pkt.

Najlepszy młodzieżowiec 
  Michał Marek (Rekord Bielsko-Biała) – 103 pkt.
  Tomasz Kriezel (AZS UG Gdańsk) – 65 pkt.
  Marek Bugański (Pogoń 04 Szczecin) – 33 pkt.

Najlepszy bramkarz 
  Krystian Brzenk (Rekord Bielsko-Biała) – 73 pkt.
  Nicolae Neagu (Pogoń 04 Szczecin) – 60 pkt.
  Kamil Dworzecki (Wisła Krakbet Kraków) – 50 pkt.

Najlepszy obcokrajowiec 
  Douglas Alvaralhão Dos Santos (Wisła Krakbet Kraków) – 110 pkt.
  Jan Janovský (Rekord Bielsko-Biała) – 44 pkt.
  Denys Diemiszew (GAF Jasna Gliwice) – 31 pkt.

Najlepszy trener 
  Adam Kryger (Rekord Bielsko-Biała) – 117 pkt.
  Witold Zając (AZS UŚ Katowice) – 25 pkt.
  Gerard Juszczak (Pogoń 04 Szczecin) – 22 pkt.

Osobowość sezonu 
  Janusz Szymura – 104 pkt.
  Zbigniew Modrzik – 29 pkt.
  Piotr Wawro – 13 pkt.

Najlepszy sędzia 
  Tomasz Frąk – 40 pkt.
  Grzegorz Wiercioch – 29 pkt.
  Dariusz Smolarek – 24 pkt.

Najlepsza publiczność 
 Gatta Zduńska Wola – 77 pkt.
 Pogoń 04 Szczecin – 45 pkt.
 Red Devils Chojnice, Rekord Bielsko-Biała- 28 pkt.

Prawa telewizyjne 
  Orange Sport

Przypisy 

I liga polska w futsalu
2013 w polskim sporcie
2014 w polskim sporcie
2013 w piłce nożnej
2014 w piłce nożnej